Rainbow (attractie)
Rainbow (Californië), plaats in de Amerikaanse staat Californie
The Rainbow (boek), roman uit 1915 van de Engelse schrijver D.H. Lawrence
William Joseph Rainbow (1856-1919), een Brits-Australisch entomoloog
Rainbow Pocketboeken, boekenreeks
Uitgeverij Rainbow van onder meer bovenstaande reeks paperbacks
Rainbow index, jaarlijkse transgender index
Rainbow Warrior, schepen van Greenpeace

Film/televisie 
Rainbow (1944), Sovjet-russische oorlogsfilm uit 1944
Rainbow (1978), een televisiefilm van Jackie Cooper met Andrea McArdle
The Rainbow (film), Britse film uit 1989, gebaseerd op de roman van D.H. Lawrence
Rainbow (1996), een Brits-Canadese film van en met Bob Hoskins
Rainbow (2005), een Chinese film uit 2005
The Rainbow (televisieserie), een Engelse televisieserie uit 1988 
Rainbow (televisieprogramma), een Brits kindertelevisieprogramma uit de jaren 1972-1992
Rainbow (miniserie), een Deense miniserie uit 2021

Muziek 
Rainbow (band), Brits-Amerikaanse rockgroep
Rainbow (Zuid-Koreaanse band), een Zuid-Koreaanse meidengroep
Rainbow Records, een voormalig Amerikaanse platenmaatschappij
Chris Rainbow (1946), Schots zanger

Album
Rainbow (Boris with Michio Kurihara), een album uit 2006 van de Japanse rockband Boris met de gitarist Michio Kurihara
Rainbow (Bobby Callender), een album uit 1968 van de Amerikaanse zanger Bobby Callender
Rainbow (Mariah Carey), een album uit 1999 van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey
Rainbow (Johnny Cash), een album uit 1985 van de Amerikaanse zanger Johnny Cash
Rainbow (Neil Diamond), een album uit 1973 van de Amerikaanse zanger Neil Diamond
Rainbow (Miho Fukuhara), een album uit 2009 van de Japanse zangeres Miho Fukuhara
Rainbow (Ayumi Hamasaki), een album uit 2002 van de Japanse zangeres Ayumi Hamasaki
Rainbow (McGuinness Flint), een album uit 1973 van de Engelse band McGuinness Flint
Rainbow (Dolly Parton), een album uit 1987 van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton

Nummer
Rainbow (Eugene Wilde), een single uit 1984 van de Amerikaanse R&B-zanger Eugene Wilde
Rainbow (Marmalade), een single uit 1970 van de Schotse rockband Marmalade

